Barbarian (literalmente, en inglés, «bárbaro») puede referirse a:
 Barbarian, un videojuego desarrollado por Psygnosis en 1987;
 Barbarian (o Barbarian: The Ultimate Warrior), un videojuego desarrollado por Palace Software en 1987;
 Barbarian, un lanzador orbital propuesto por McDonnell Douglas en 1987;
 Barbarian, una película de 2022 dirigida por Zach Cregger
 Conan the Barbarian, un personaje de ficción creado en 1932 por el escritor Robert E. Howard;
 Conan the Barbarian, una película de 1982 dirigida por John Milius y protagonizada por Arnold Schwarzenegger;
 Conan the Barbarian, una película de 2011 dirigida por Marcus Nispel y protagonizada por Jason Momoa.